Kursk může být:

 Kursk – město v Rusku v Kurské oblasti
 Bitva u Kurska (1943) – rozhodující tankové střetnutí východní fronty
 K-141 Kursk – ruská ponorka
 Kursk (film) – francouzsko-belgické drama o havárii ponorky